Gavin Russom (née en 1974), artiste américaine
 Leon Russom (né en 1941), acteur américain
 Meron Russom (né en 1987) coureur cycliste érythréen